Averill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Averill (Michigan), im Midland County
 Averill (Minnesota), im Clay County
 Averill (South Carolina), im Allendale County
 Averill (Vermont)
 Averill Park, im Rensselaer County, New York

Averill ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Averill (* 1975), irischer Musiker 
 Earl Averill (1902–1983), US-amerikanischer Baseballspieler in der Major League Baseball
 John T. Averill (1825–1889), US-amerikanischer Politiker
 Meredith Averill (* 1982), US-amerikanische Drehbuchautorin und Fernsehproduzentin
 Roger Averill (1809–1883), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Avril